Een verkorte versie van de voornaam Anna
 Anet (bibliotheeknetwerk), bibliotheeknetwerk in Vlaanderen
 Anet (Eure-et-Loir), plaats in het Franse departement Eure-et-Loir
 Aneth (restaurant), restaurant in de Belgische stad Brugge
 Aneth (Utah), plaats in de Amerikaanse staat Utah